

Primeira Divisão

Narrativa

Classificação

Quadro de resultados 

<small>Fonte: Futebol Português em Números</small>

Melhores marcadores 

Futebol de 1989 em Portugal
Futebol de 1990 em Portugal
Campeonato Português de Futebol